Toto je seznam měst v Rakousku dle počtu obyvatel a abecedy.

Obce nad 10 000 obyvatel 
Následující seznamy obsahují všechny obce v Rakousku s nejméně 10 000 obyvateli (také města v geografickém slova smyslu, které nemusejí mít nutně oficiální status města). Udané počty obyvatel odrážejí výsledky sčítání lidu z 15. května 1991 a 2001 a Statistik Austria z 1. ledna 2007. Počty obyvatel se týkají nynějších městských oblastí. Z části neobsahuje předměstí, třeba u Kremže, z části ale obsahuje i sousedící oblasti, jako u Wolfsbergu. Kromě toho je uvedena i spolková země, ve které se obec nachází. Seznam je řazen podle počtu obyvatel sestupně.

Největší obydlená oblast Rakouska je s odstupem aglomerace Vídeň s počtem obyvatel 2 067 651 (stav k roku 2005). Koncentruje v sobě celou čtvrtinu obyvatel země.

Aglomerace Rakouska 

Stav k roku 2007.

Obce se statusem města 
Seznam obsahuje všechny obce v Rakousku s městským statusem v abecedním pořadí. Počty obyvatel se vztahují k roku 2001.

1Status města obdržel pouze Drosendorf
2Jako statutární města nejsou přiřazeny k žádnému okresu.

Sloučená a dřívější města v Rakousku 

1odebrán status města, stal se z něj městys
2odebrán status města
3Jako statutární města nejsou přiřazeny k žádnému okresu

Města v jižním Tyrolsku

Reference

Související články 
 Rakousko

Externí odkazy

Externí odkazy v němčině 
 Statistik Austria
 World Gazetteer – Aktuální počty obyvatel rakouských měst
 City Population – Historické počty obyvatel rakouských měst
 Seznam zajímavých odkazů k největším rakouským městům
 Mapy a plány měst v Rakousku

 
 
Rakousku

he:אוסטריה#ערים